Kawama peut se référer à :

Toponymie 
  (川間町), quartier de la ville de Nagoya ;
  (川間村), ancien village de la préfecture de Chiba ;
 L'aéroport de Kawama, près de Varadero, à Cuba ;
 La  (川間駅), dans la ville de Noda, dans la préfecture de Chiba, au Japon ;
 La  (上総川間駅), dans la ville d'Ichihara, dans la préfecture de Chiba.

Linguistique 
 L'otoro, langue soudanaise aussi connue sous le nom de Kawama.